Сельское поселение Алмозерское — сельское поселение в составе Вытегорского района Вологодской области.
Центр — посёлок Волоков Мост, расположенный в 38 км от районного центра.

Образовано 1 января 2006 года в соответствии с Федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

География 
Расположено на юге района, граничит:
 на западе с Анхимовским сельским поселением,
 на севере с Девятинским сельским поселением,
 на востоке с Анненским сельским поселением,
 на юге с Шольским сельским поселением Белозерского района.

По территории сельского поселения проходит автодорога , протекают реки Вытегра (с переправой в посёлке Волоков Мост), Шима, Шавручей, Талица, Сара, Илекса, Тумба, Кочкомручей, расположены озёра Большое Карасьозеро, Ильинское, Матенжское и др. Большую часть территории поселения занимают леса.

История 
1 января 2006 года в составе Вытегорского района были образованы
 Алмозерское сельское поселение с центром Волоков Мост, в которое вошёл Алмозерский сельсовет (ОКАТО 19 222 804), включавший 8 населённых пунктов,
 Семёновское сельское поселение с центром Митино, в которое вошёл Семёновский сельсовет (ОКАТО 19 222 856), включавший 11 населённых пунктов.

9 апреля 2009 года Алмозерское и Семёновское сельские поселения были объединены в Алмозерское с центром в посёлке Волоков Мост.

Экономика 
На территории сельского поселения работают 2 лесничества: Алмозерское Вытегорского лесхоза и Рубежское Ковжинского лесхоза, почтовые отделения, Алмозерская средняя общеобразовательная школа, фельдшерско-акушерские пункты, филиал Сбербанка.

Населённые пункты 
В 1999 году был утверждён список населённых пунктов Вологодской области. С тех пор и до 1 марта 2010 года состав Алмозерского и Семёновского сельсоветов не изменялся.

В состав сельского поселения входят 19 населённых пунктов, в том числе
16 деревень,
2 посёлка,
1 село.

Примечания

Ссылки 
 Алмозерское сельское поселение на сайте администрации Вытегорского района

Муниципальные образования Вытегорского района
Сельские поселения Вологодской области